Die World Series 2001 war die 97. Auflage des Finals der Major League Baseball. Die Serie startete aufgrund der Terroranschläge am 11. September 2001 erst am 27. Oktober 2001 und endete am 4. November 2001, weshalb sie auch als die "November Series" bezeichnet wird.

Es standen sich der Champion der American League, die New York Yankees, und der Champion der National League, die Arizona Diamondbacks, gegenüber. Sieger der "Best of Seven"-Serie waren die Arizona Diamondbacks durch einen 4:3-Erfolg. Die Diamondbacks gewannen die Spiele 1, 2, 6 und 7, die Yankees konnten die Spiele 3, 4 und 5 für sich entscheiden.

Zum MVP der World Series wurden die beiden Diamondbacks-Pitcher Randy Johnson und Curt Schilling gewählt. Damit ging diese Auszeichnung zum zweiten Mal nach 1981 an mehrere Spieler.

Der Weg in die World Series

Spiele 

¹Spiel 4 ging über 10 Innings.

²Spiel 5 ging über 12 Innings.

Weblinks 
 Videobericht über Spiel 7 auf MLB.com (engl.)

2001
Baseball 2001
Sportveranstaltung in Phoenix (Arizona)
Sportveranstaltung in New York City
Arizona Diamondbacks
New York Yankees